Carisma steht für:
 Carisma, früherer Künstlername von Marie-José van der Kolk (* 1974), niederländische Sängerin, siehe Loona
 Carisma Engineering, britischer Automobilhersteller
 Carisma (Film), Kurzfilm von Regisseur David Planell
 Mitsubishi Carisma, Automodell der Marke Mitsubishi
 Stena Carisma, Fährschiff der Stena Line

Siehe auch:
 Charisma